De witte waan (film), Nederlandse film uit 1984.
 De witte waan (De Rode Ridder), stripverhaal uit de reeks van De Rode Ridder.